

Patronyme 

 Denis Ganio, danseur français, 
 son fils, Mathieu Ganio (né en 1984), jeune danseur étoile français,
 sa fille, Marine Ganio, danseuse

Personnages de fiction 

 Baï Ganio, personnage de fiction créé par l'écrivain bulgare Aleko Konstantinov

Homonymie de patronyme